Таблица знаков МФА для японского языка.

Гласные

Согласные

Другое

Источники и литература 
 
 
 
 Okada, H. Illustrations of the IPA: Japanese. Handbook of the International Phonetic Association : a guide to the use of the International Phonetic Alphabet / Hideo Okada ; ed. by International Phonetic Association. — Cambridge,  : Cambridge University Press, 1999. — P. 117—119.

Фонология японского языка
Таблицы МФА